oblężenie Warszawy (1656)
 oblężenie Warszawy (1794)
 obrona Warszawy (1939)